Universidade aberta é uma universidade com uma política acadêmica de portas abertas. Existem várias universidades com essa política em todo o mundo, tais como:

 The Open University, no Reino Unido
 Greece Hellenic Open University, na Grécia
 Open Universities Australia
 Allama Iqbal Open University, no Paquistão
 Open University of Israel
 Open University of Japan
 The Global Open University Nagaland
 The Intercultural Open University (educação a distância) 
 Universidade Aberta (Portugal)
 Universidade Aberta do Brasil

O termo também pode ser usado para se referir às universidades a partir de métodos pedagógicos específicos:

 um método de suporte ao ensino utilizado pela Open University, que não é a mesma coisa que educação à distância ou por correspondência
 educação a distância, mas nem todas as universidades abertas focam em educação a distância

História
A primeira universidade aberta, a The Open University, foi instituída na Inglaterra em 1969, fruto da ideia lançada em 1926 pelo educador e historiador J.C. Stobart, quando trabalhava para a BBC. Daquela ideia embrionária, nasceram muitas propostas. Em 1963 foi lançada a Universidade do ar (do inglês University of the air), que mais tarde evoluiu para a pioneira Universidade Aberta (Open University). Na década de 1970 iniciaram-se os cursos, e na década de 1980 a instituição consolidava-se como centro científico.

UA de Portugal
Em Portugal a Universidade Aberta é a universidade pública de ensino a distância, tendo sido criada em 1988, e regulamentada pelo Decreto-Lei nº444/88, de 2 de Dezembro. Aprovada ao abrigo da Lei da Autonomia Universitária, de 25 de Março de 1994. Tem a sua sede em Lisboa e delegações no Porto e em Coimbra. 

No ano lectivo que se iniciou em 2007 a Universidade Aberta passou a oferecer os seus cursos em regime online através de uma plataforma de e-learning, e, a partir de 2008, todos os seus cursos passam a usar aquela plataforma tecnológica.

Oferta pedagógica
Cursos de 1º ciclo (Licenciaturas)
 Ciências da Informação e da Documentação
 Ciências do Ambiente
 Ciências Sociais
 Educação
 Estudos Artísticos 
 Estudos Europeus
 Gestão
 História
 Humanidades
 Informática   
 Línguas Aplicadas
 Matemática e Aplicações

Cursos de 2º ciclo (Mestrados)
Ciências e Tecnologias
 Bioestatística e Biometria
 Cidadania Ambiental e Participação 
 Ciências do Consumo Alimentar 
 Estatística, Matemática e Computação
 Expressão Gráfica e Audiovisual
 Informação e Sistemas Empresariais
 Tecnologias e Sistemas Informáticos Web

Ciências Sociais e Gestão
 Comércio Eletrónico e Internet 
 Estudos do Património 
 Estudos sobre as Mulheres 
 Gestão / MBA 
 Relações Interculturais

Educação e Ensino à Distância
 Administração e Gestão Educacional
 Arte e Educação
 Comunicação Educacional Multimédia
 Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares 
 Pedagogia do E-learning
 Supervisão Pedagógica

Humanidades
 Estudos Comparados - Literatura e Outras Artes (vídeo de promoção)
 Estudos Portugueses Multidisciplinares
 Português Língua Não Materna
 Estudos sobre a Europa
 Estudos de Língua Portuguesa - Investigação e Ensino
 Pós-Graduação em Ciências da Informação e Documentação

Cursos de 3º ciclo (Doutoramento)
 Álgebra Computacional  
 Educação    
 Estudos Portugueses  
 História    
 Média-Arte Digital    
 Sustentabilidade Social e Desenvolvimento

Aprendizagem ao Longo da Vida

A UAb oferece ainda diversos cursos e formações no Programa ALV.

UA do Brasil
O Projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB – foi criado pelo Ministério da Educação, em 2005. Atualmente é gerenciada pela CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior). O sistema é uma parceria entre consórcios públicos nos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), a participação das universidades publicas e demais organizações interessadas. Trata-se da oferta de ensino superior a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País. Nos municípios que desejam participar são montados Pólos de Apoio Presencial (PAPs), que possuem salas de aula, laboratórios didáticos, tutores para os alunos, biblioteca e outros recursos.

Atualmente (dezembro de 2009), a UAB tem 88 instituições de ensino superior participantes, 679 pólos, e oferece 441 cursos de graduação, 155 cursos de aperfeiçoamento e 213 cursos de especialização, tendo atingido cerca de 140.000 alunos em todas as modalidades. Não são oferecidos cursos de mestrado e doutorado pela UAB. A meta da UAB é atingir 1.000 pólos e 300.000 alunos em 2010.

Devido a exigências da legislação brasileira do ensino superior, a UAB não é uma universidade aberta verdadeira, pois existem requisitos e exames de ingresso (vestibular) para os cursos em nível de graduação, e processo seletivo para a maioria dos cursos de pós-graduação.

Ver também
 Educação a distância

Referências

Ligações externas
 The Open University 
 Universidade Aberta - Portugal
 Associação Académica da Universidade Aberta 
 Universidade Aberta - Brasil 

Universidades de ensino a distância
Universidades